Westfield (Illinois)
 Westfield (Indiana)
 Westfield (Iowa)
 Westfield (Maine)
 Westfield (Massachusetts)
 Westfield (Nova Jersey)
 Westfield (Nova York)
 Westfield (Pennsilvània)
 Westfield (Vermont)
 Westfield (Wisconsin)
 Westfield Center, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio